Il doppio del PTT Pattaya Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Yung-jan Chan e Chia-jung Chuang erano le detentrici del titolo ma solo Chia-jung Chuang ha partecipato quest'anno.

Chia-jung Chuang ha fatto coppia con Akgul Amanmuradova, ma ha perso in semifinale contro Julija Bejhel'zymer e Vitalija D'jačenko.

Il titolo è andato alla coppia formata da Jaroslava Švedova e Tamarine Tanasugarn che hanno battuto in finale Julija Bejhel'zymer e Vitalija D'jačenko,6-3,6-2.

Teste di serie 

  Akgul Amanmuradova /  Chuang Chia-jung (semifinali)
  Jaroslava Švedova /  Tamarine Tanasugarn (campionesse)

 Sania Mirza /  Mara Santangelo (semifinali) 
 Andreja Klepač /  Urszula Radwańska (quarti, ritirata)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 
 

Pattaya Women's Open 2009